Zum Roten Hirsch steht für
 Gasthof Zum Roten Hirsch in Eilenburg
 Mühle zum Roten Hirsch, historische Bezeichnung für die Neue Mühle in Erfurt
 ehemaliger Gasthof Zum Roten Hirsch im Hirschhaus in Meißen
 Gasthaus und Pension Zum Roten Hirsch im Grünen Wald, Hoheneiche

Siehe auch:
 Gasthof Zum Roten Hirsch
 Roter Hirsch